Weyenbergh se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hendrik Weyenbergh Jr.
 Hendrik Weyenbergh, Jr.